Вандыш:
 Вандыш — европейская корюшка.
 Вандыш — посёлок в Коношском районе Архангельской области.
 Вандыш — деревня в Ленском районе Архангельской области.
 Вандыш — посёлок в Ленском районе Архангельской области.
 Вандыш — станция Северной железной дороги в Архангельской области.
 Вандыш — река в Архангельской области, приток Волошки.